

Onomastica
 Diodoro – nome proprio di persona maschile

Persone
 Diodoro – figlio minore dello storico ateniese Senofonte (V-IV secolo a.C.)
 Diodoro di Aspendos – filosofo pitagorico vissuto nel IV secolo a.C.
 Diodoro Crono (...-284 a.C.) – filosofo della scuola di Megara
 Diodoro di Tiro (...-II secolo a.C.) – filosofo peripatetico 
 Diodoro Siculo (90-27 a.C. ca.) – storico e scrittore greco
 Diodoro di Tarso (330-390 ca.) – vescovo e teologo greco
 Diodoro Zona – epigrammista di Sardi del I secolo a.C.
 Diodoro di Sinope – poeta comico della commedia nuova del III secolo a.C.
 Diodoro di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme